Verde Valle kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Verde Valle, San Pedro Tlaquepaque, ort, Jalisco, 
 Verde Valle, Puerto Vallarta, ort, Jalisco,